

Geografia

Austria 
 Wolfsegg – dzielnica Heidenreichsteinu
 Wolfsegg am Hausruck – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Niemcy 
 Wolfsegg – dzielnica Simbach am Inn
 Wolfsegg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona

Inne 
 Wolfsegg – zamek

Zobacz też 
 Pielenhofen-Wolfsegg